Carl Schmidt kan syfta på bland andra:

* Carl Schmidt (1822–1894), rysk fysiolog och kemist
 Carl Schmidt (1868–1938), tysk kyrkohistoriker och koptolog
 Carl Schmidt (1877–1940), svensk militär och väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Carl Schmidt (1894–1989), svensk maskiningenjör och politiker

Se även 
 Karl Schmidt
 Charles Schmidt
 Carl Schmitt (1888–1985), tysk rättslärd och filosof